Il doppio del torneo di tennis Salerno Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Federico Mordegan e Nicola Bruno che hanno battuto in finale Ugo Pigato e Stefano Mezzadri 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Ugo Pigato /  Stefano Mezzadri (finale)
 Massimo Cierro /  Alessandro De Minicis (semifinali)

 Kevin Lubbers /  Robert Pellizzi (quarti di finale)
 David Lewis /  Peter Carter (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Salerno Challenger 1989